Hendrik Schulte ist der Name folgender Personen:

* Hendrik Schulte (Staatssekretär) (* 1958), deutscher Bauingenieur und politischer Beamter
 Hendrik Schulte (Moderator), deutscher Moderator